Die Basketball-Afrikameisterschaft der Damen 1974, die vierte Basketball-Afrikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 24. und 31. Dezember 1974 in der tunesischen Hauptstadt Tunis statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Senegals, die zum ersten Mal, dazu noch ungeschlagen, den Titel erringen konnte. Im Finale konnte der Gastgeber geschlagen werden. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus Tunesien und Nigeria am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) zu je fünf (Gruppe A) bzw. vier (Gruppe B) Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere der jeweiligen Gruppe genau einmal, sodass jede Mannschaft vier (Gruppe A) bzw. drei (Gruppe B) Spiele absolvierte (insgesamt wurden 16 Spiele absolviert). Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften zogen in das Halbfinale ein. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Die Viert- und Fünftplatzierten spielten die Plätze fünf bis acht aus. Algerien wurde als letzter der Gruppe A automatisch letzter des Turniers und landete auf Gesamtrang neun.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Gruppe B

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Tag 6

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierung 

Der Senegal qualifizierte sich durch den Finalsieg für die Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 1975 in Kolumbien.

Weblinks 
 1974 African Championship for Women – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()
 Endstand
 Ergebnisse auf the-sports.org ()

1974
Afrikameisterschaft 1974
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Tunis
Frauenbasketballwettbewerb